L'edizione 2004-05 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale dello .

Capocannoniere del torneo fu Oleksandr Kosyrin (Čornomorec' Odessa), con 14 reti.

Classifica finale

Verdetti
Šachtar Donec'k Campione d'Ucraina 2004-05.
Obolon' Kiev e Borysfen Boryspil retrocesse in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 3ª alla 30ª giornata:  

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
Campionato ucraino di calcio